El término alumbrado (transcripción AFI: /alum'braðo/) puede referirse:

 a los alumbrados, un movimiento religioso español del siglo XVI;
 a un borracho;
 al alumbrado, el conjunto de luces que alumbran un espacio (vía o lugar públicos);
 al alumbrado público, el servicio público consistente en la iluminación de las vías públicas y otros espacios de una población;
 al alumbrado navideño;
 al alumbrado navideño de Medellín;
 al alumbrado de la Fiesta de la Candelaria o de la luz;
 al alumbrado del Día de las Velitas (Colombia);
 al alumbrado de la Feria de Abril (Sevilla);
 a la eficiencia del alumbrado público;
al alumbrado de aceite;
al alumbrado de gas;
al gas de alumbrado;
al alumbrado eléctrico;
a la historia del alumbrado eléctrico en León de los Aldama;
al '''agua alumbrada.